Der Pokal der Neuen Fußballwoche (kurz: Fuwo-Pokal) war ein Wettbewerb des Deutschen Fußball-Verbandes, der in der Spielzeit 1971/72 stattfand. Der Cup stand in der Tradition des 1964 ausgetragenen Olympia-Pokals und war ein Vorgänger der 1974 und 1976 ausgetragenen DFV-Toto-Sonderrunde.

Modus 
Der Fuwo-Pokal wurde im Jahr 1972 einmalig ausgetragen, gestiftet wurde er vom Fachblatt FuWo. Der 5 kg schwere und sechzig Zentimeter hohe Pokal wurde von Goldschmied Wolfgang Friedrich aus Berlin-Eichwalde gefertigt. Der Wettbewerb fand unmittelbar nach dem letzten Spieltag der Saison 1971/72 statt.

Am FuWo-Pokal nahmen alle 14 Oberliga-Mannschaften der Saison 1971/72 teil, auch die beiden Mannschaften auf den Abstiegsplätzen. Für den Wettbewerb wurden zwei Staffeln gebildet, in denen jeder gegen jeden in einer einfachen Runde (ohne Rückspiel) um Punkte antreten musste. Die jeweiligen Staffelsieger bestritten das Finale, die Zweitplatzierten spielten den dritten Rang aus. Das Heimrecht wurde ausgelost. Pokalsieger wurde überraschend der FC Karl-Marx-Stadt, welcher in der Saison stets im Abstiegskampf stand. Die Oberliga-Spitzenmannschaften aus Magdeburg, Berlin und Dresden mussten im Wettbewerb teils ohne ihre Nationalspieler antreten, da diese für das Länderspiel gegen die Uruguayische Fußballnationalmannschaft sowie zur Vorbereitung für die Olympischen Spiele abgestellt werden mussten.

Eine Wiederholung des Cups wurde in der Folgezeit vom DFV nicht mehr vollzogen. Lediglich in den Spielzeiten 1973/74 und 1975/76 wurde die ähnlich geartete DFV-Toto-Sonderrunde ausgespielt, in der auch Mannschaften aus der DDR-Liga zugelassen waren.

Staffel Nord

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Staffel dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Es fand eine Einfachrunde statt.

Staffel Süd

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Staffel dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Es fand eine Einfachrunde statt.

Spiel um Platz 3

Finale

Weblinks 
 www.cfc-fanpage.de, Spielbericht des Finales

Literatur 
 Neue Fußballwoche:  Jahrgang 1971/72

Fußballwettbewerb in der DDR
Fußball 1972